Одышка:

 Одышка — нарушение частоты и глубины дыхания, сопровождающееся чувством нехватки воздуха.

Топоним 
 Одышка — деревня Окуневского сельского поселения Бердюжского района Тюменской области.